Zesiger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Zesiger (1882–1929), Schweizer Historiker
 Cédric Zesiger (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Pascal Zesiger, Schweizer Psychologe, Hochschullehrer, Sprachforscher und Publizist